Николай Фёдорович Реймерс (4 февраля 1931, Одесса — 31 января 1993, Москва) — советский зоолог, эколог, один из главных участников становления заповедного дела в СССР. Доктор биологических наук, профессор.

Биография 
Николай Реймерс — сын Ф. Э. Реймерса, известного физиолога растений. Родился 4 февраля 1931 года в городе Одесса. В начале 1950-х годов в связи с общей ситуацией в советской биологической науке отец Реймерса вместе с семьёй был вынужден переехать в Иркутск, а Николаю Фёдоровичу, после окончания первого курса МГУ, пришлось перейти на второй курс Иркутского университета.

До 1966 года, когда Реймерс вернулся в Москву, на обширных территориях от Сахалина до Центральной Сибири им были проведены многолетние и обширные полевые научные работы, посвящённые роли птиц, мелких млекопитающих и насекомых в организации экосистем. Результатом этих работ стали монографии «Насекомоядные и грызуны верхней Лены» (1963) и «Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири» (1966), а также множество статей.

C начала 1960-х годов область интересов постепенно начинает смещаться в сторону теории и практики организации заповедного дела. В 1966 году он становится заместителем директора по науке Приокско-Террасного заповедника; в 1968—1969 годах работает в Главном управлении по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству Министерства сельского хозяйства СССР.

От проблем аутэкологии и популяционной экологии Реймерс впоследствии переходит к изучению проблем теоретической экологии, эколого-экономической науки (биоэкономики) и экологии человека. Активно пропагандирует и популяризирует науку, охрану природы, заповедное дело и рациональное природопользование (в журналах «Наука и жизнь», «Природа», «Химия и жизнь» и газетных публикациях), много выступает с лекциями.

В должности руководителя лаборатории и главного научного сотрудника работал в ЦЭМИ РАН, затем — в Институте проблем рынка (созданного на базе ЦЭМИ). В 1988 году становится первым председателем Экологического союза СССР. C 1992 года — один из организаторов и первый декан экологического факультета МНЭПУ.

После продолжительной болезни скончался 31 января 1993 года.

С 1993 года в МНЭПУ ежегодно проводились Научные чтения памяти Н. Ф. Реймерса.

Научное наследие 

Как пишет д. биол. н., проф. Б. М. Миркин:
«Для этого наследия характерна неровность, что связано с вулканическим научным темпераментом и работоспособностью вечного двигателя, которыми обладал Реймерс. Он остро чувствовал заказ времени на разработку концепции выживания человечества и ощущал неподготовленность научного сообщества россиян к исполнению этого заказа, ужасаясь бедламу, который создали набежавшие в экологию дилетанты.
Реймерс пытался один заполнить все пробелы в экологии и буквально мчался от проблем биологической экологии к социальной. Понятно, что сплошь и рядом он опирался на свой талант дедуктивного мышления, а его озарения не подтверждались фактическим материалом. В конце жизни он выучил английский язык, но зарубежной литературы должным образом всё равно не знал, что, конечно, снижало качество его публикаций. Нередко его экология была просто эмоциональной».

Основные научные работы 
Тремя основными работами, в которых подведён итог многолетним теоретическим и практическим изысканиям Реймерса, стали словарь-справочник «Природопользование» (1990), «Популярный биологический словарь» (1991) и монография «Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология» (1992; переизд., 1994). В последней книге, впервые в русскоязычной литературе, он дал формулировки и систематизировал более 200 экологических законов, правил и принципов.

Библиография

Монографии 
 Реймерс Н. Ф., Воронов Г. А. Насекомоядные и грызуны верхней Лены. — Иркутск: Книжное издательство, 1963. — 191 с.
 Реймерс Н. Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири. — М.-Л.: «Наука», 1966. — 420 с.
 Реймерс Н. Ф., Штильмарк Ф. Р. Особо охраняемые природные территории. — М.: «Мысль», 1978. — 295 с.
 Реймерс Н. Ф. Азбука природы. Микроэнциклопедия биосферы. — М.: «Знание», 1980. — 208 с.
 Реймерс Н. Ф., Яблоков А. В. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. — М.: «Наука», 1982. — 145 с.
 Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины. Книга для учителя. — М.: «Просвещение», 1988. — 319 с. (Переизд. на молд. яз., 1989.)
 Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. — М.: «Мысль», 1990. — 639 с.
 Реймерс Н. Ф. Популярный биологический словарь. Отв. ред. А. В. Яблоков. — М.: «Наука», 1991. — 539 с.
 Реймерс Н. Ф. Экологизация. Введение в экологическую проблематику. — М.: Изд-во РОУ, 1992. — 121 с.
 Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-справочник. — М.: «Просвещение», 1992. — 319 с.
 Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. — М.: «Россия молодая», 1992. — 365 с.
 Реймерс Н. Ф. Экологизация. Введение в экологическую проблематику. — М.: Изд-во РОУ, 1994. — 99 с.
 Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. — М.: «Россия молодая», 1994. — 366 с.
 Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов. Книга для учителя. 2-е изд. — М.: «Просвещение», 1995. — 367 с.

Брошюры 
 Реймерс Н. Ф. Под старыми кедрами. Рассказы и сказки. — Новосибирск: Книжное издательство, 1958. — 41 с.
 Реймерс Н. Ф. Большие качели. Научно-техническая революция и биосфера. — М.: «Знание», 1973. — 95 с.
 Реймерс Н. Ф. Энергия, биосфера, человек. — М.: Науч. центр биол. исслед., 1981. — 19 с. (Препринт.)
 Реймерс Н. Ф., Роздин И. А., Лестровой А. П. Твёрдые отходы химических производств и их переработка. — М.: НИИТЭхим, 1982. — 19 с.
 Реймерс Н. Ф., Холостов В. Г. Словарь охотника. — М.: «Физкультура и спорт», 1985. — 63 с.
 Реймерс Н. Ф., Роздин И. А., Лестровой А. П. Отходы как источники энергии. — М.: О-во «Знание» РСФСР, 1986. — 47 с.
 Реймерс Н. Ф. Цена равновесия (О с.-х. экологии). — М.: Агропромиздат, 1987. — 64 с.
 Реймерс Н. Ф. Методология научной (эколого-социально-экономической) экспертизы проектов и хозяйственных начинаний (Общие принципы). — М.: Б. и., 1990. — 24 с.

Редакторская работа 
 Вопросы региональной фенологии и биогеографии. Отв. ред. Н. Ф. Реймерс. — Иркутск: Книжное издательство, 1960. — 63 с.
 Сезонная и вековая динамика природы Сибири. Отв. ред. Н. Ф. Реймерс и Л. И. Малышев. — Иркутск: Книжное издательство, 1963. — 121 с.
 Яблоков А. В., Остроумов С. А. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. Под ред. Н. Ф. Реймерса. — М.: «Лесная промышленность», 1983. — 271 с.
 Алтунина Г. С. Экология водного хозяйства. Краткая энциклопедия. Под ред. Н. Ф. Реймерса. — М.: Б. и., 1994. — 226 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Миркин Б. М. Феномен Николая Реймерса // Рецензия на книгу Ф. Р. Штильмарка «От старых кедров к бессмертию человечества».
 Штильмарк Ф. Р. Н. Ф. Реймерс как верующий эколог (к 70-летию учёного) // Гуманитарный экологический журнал, 2001, т. III, вып. 2.

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Экологи СССР
Биологи XX века
Доктора биологических наук
Преподаватели МНЭПУ
Экологи России
Выпускники Иркутского государственного университета
Деятели охраны природы